Konopniccy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Konopniccy herbu Oksza – polski ród szlachecki